Die Troodontidae (Synonym.: Saurornithoididae, Barsbold, 1974) waren eine Gruppe kleiner, bis zwei Meter langer Dinosaurier aus der Gruppe der Maniraptora. Sie besitzen typische Merkmale der Deinonychosauria, zum Beispiel die vergrößerte sichelförmige zweite Kralle der vier Fußzehen. Unter allen Nicht-Vogel-Dinosauriern haben sie im Verhältnis zur Körpermasse das größte Hirnvolumen. Zu den Troodontidae gehören diejenigen Deinonychosauria, die näher mit Troodon verwandt sind als mit Velociraptor.

Alle Troodontidae, bis auf die nordamerikanischen Gattungen Troodon, Geminiraptor und Pecticodon, sowie Euronychodon und Urbacodon, kamen hauptsächlich in Ostasien vor.

Merkmale

Schädel 

Der Schädel der Tiere war leicht gebaut und flach, hatte eine lange Schnauze, große Augenhöhlen und war bei den meisten Gattungen stark pneumatisiert (mit Hohlräumen versehen). Die Augenhöhlen wiesen direkt nach vorn und ermöglichten stereoskopisches Sehen. Das Maul war im Querschnitt röhrenförmig, der Unterkiefer niedrig und von der Seite gesehen dreieckig. Die Knochen des Hirnschädels waren bei ausgewachsenen Exemplaren sehr stark zusammengewachsen. Troodontiden hatten mehr Zähne als die meisten anderen Theropoden. Troodon und Saurornithoides hatten 35 auf jedem Dentale, Saurornithoides 19 bis 20 auf dem Maxillare. Auf dem Prämaxillare saßen für gewöhnlich vier kleine Zähne nah zusammen. Die Zähne waren seitlich abgeflacht, leicht nach hinten gebogen und vorn und hinten oder nur hinten gesägt. Nur Byronosaurus hatte ungesägte Zähne.

Rumpfskelett und Gliedmaßen 
Die Wirbelsäule der Troodontidae ist nur unvollständig bekannt, da sie bei keinem Exemplar vollständig erhalten ist. Die Halswirbelsäule ist pneumatisiert, die Mehrzahl der Rumpfwirbel nicht. Die Halsrippen sind kürzer als die Wirbel und mit ihnen bei adulten Troodon zusammengewachsen. Auch die Rippen sind wenig überliefert. Von Troodon und von Saurornithoides sind Bauchrippen bekannt. Auch Schultergürtel und Becken sind nur unvollständig fossil erhalten. Bei den Hinterbeinen sind die Schienbeinknochen (Tibia) immer länger als der Oberschenkelknochen (Femur). Die Mittelfußknochen sind stark verlängert. Am Fuß endet der zweite Zeh in einer gekrümmten Sichelkralle, die aber nicht so stark ausgeprägt ist wie bei den Dromaeosauridae.

Paläoökologie 
Troodontiden lebten räuberisch. Da ihre Sichelklaue aber zierlicher war als die der Dromaeosauridae, nimmt man an, dass sie kleinere Beutetiere jagten und sich von Insekten, kleinen Säugetieren, Dinosauriernestlingen und Eiern ernährten. Da ihre Zahnhöcker groß waren und denen der Leguane ähnelten, vermuten einige Wissenschaftler eine teilweise herbivore Ernährung.

Die großen Augenhöhlen und das große Innenohr lassen vermuten, dass Seh- und Hörsinn gut entwickelt waren. Das große Gehirn, das dem einer Ratte entspricht, ist vielleicht eine Folge der guten Sinneswahrnehmung. Die Morphologie der Hinterbeine zeigt, dass sie agile Tiere waren. Untersuchungen an verschieden großen Individuen von Troodon zeigen, dass sie ihre Erwachsenengröße in weniger als fünf Jahren erreichten.

Systematik 
Die Troodontidae bilden mit ihrer Schwestergruppe, den Dromaeosauridae, das Taxon der Deinonychosauria. Diese sind die Schwestergruppe der Avialae, aus der die Vögel (Aves) hervorgegangen sind. Sinovenator ist der ursprünglichste Troodontidae, gefolgt von Anchiornis und Mei.

Die wahrscheinlichen verwandtschaftlichen Beziehungen macht folgendes Kladogramm deutlich:

Quellen

Literatur 
 Peter J. Makovicky, Mark A. Norell: Troodontidae. In: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (Hrsg.): The Dinosauria. 2nd edition. University of California Press, Berkeley CA u. a. 2004, ISBN 0-520-24209-2, S. 184–195.

Einzelnachweise

Weblinks